Stati Uniti d'America
Heflin – capoluogo della Contea di Cleburne, Alabama
Heflin – villaggio della Parrocchia di Webster, Louisiana